Хиби́ны — аэропорт совместного базирования в Мурманской области, в 15 км южнее города Апатиты.

Аэропорт в летнюю и зимнюю навигацию обслуживает гражданские самолёты авиакомпании Северсталь (Canadair RJ200) и S7 Airlines (Airbus A320), ранее был также местом базирования военной авиации — 227-й отдельной вертолетной эскадрильи (вертолёты Ми-8).

История 
В начале 1994 года аэропорт, расположившийся на бывшем военном аэродроме, был открыт для пассажиров. До открытия аэропорта функции «второго аэропорта Мурманской области» выполнял аэродром Кировск-Апатиты, расположенный вблизи 9-го километра автодороги Апатиты—Кировск.

В 1996 году ГУАП Хибины перестало выполнять рейсы и позже было признано банкротом. В 1997 году на смену пришло ОАО «Аэропорт».

C 25 января 2011 года выполнялись рейсы в Москву (Домодедово) на самолёте Bombardier CRJ-200 авиакомпании РусЛайн.

C 1 октября 2011 года регулярные рейсы временно не выполнялись.

С 29 июня 2012 года начали выполняться регулярные рейсы в Москву (Домодедово) на самолете Ту-134А-3 авиакомпании Центр-Юг.

С 12 августа 2013 года — начало регулярных рейсов по маршруту Апатиты — Санкт-Петербург на самолёте Ан-24РВ авиакомпании Псковавиа.

В конце 2014 года было заявлено о намерении дать аэропорту статус международного к 2016 году.

В 2015 году Аэропорт «Хибины» впервые в своей истории принял Боинг-737.

14 февраля 2019 года аэропорт принял российский самолёт Сухой Суперджет 100.

С 1 апреля 2019 появился новый рейс в Череповец.

Принимаемые типы ВС 

Согласно информации аэропорта и Свидетельства о государственной регистрации аэропорта (с изменениями), принимаемые типы воздушных судов:

 Airbus А-319 и его модификации (с ограничениями), Airbus A-320-100 (с ограничениями), Airbus A-320-200 (с ограничениями);
 An-2, An-12, An-24, An-26, An-28, An-30, An-72, An-74, An-148 и его модификации;
 ATR 42;
 Beechcraft 1900;
 Beriev Be-200;
 Boeing 737-300, −400, −500;
 Bombardier CRJ 100/200; Bombardier Learjet 40; Bombardier Challenger 604;
 Cessna 525 , Cessna Citation 560;
 Dornier 228;
 Embraer EMB-110, Embraer EMB-120, Embraer ERJ-135, −140, −145 и их модификации; Embraer-170 (E170) и их модификации;
 Falcon 10/100 и его модификации;
 Golfstream 600;
 IL-114;
 King Air A-100;
 Let L-410;
 Pilatus PC-12;
 Piper PA-46 Malibu, PA-60;
 Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95);
 
 Saab 340, Saab-2000;
 Tu-134;
 Yakovlev Yak-40, Yak-42, Yak-18 и его модификации, Yak-52 и его модификации;
 вертолёты всех типов.

Классификационное число ВПП (PCN) 30/R/A/W/T.

Показатели деятельности

Маршрутная сеть

Транспортные коммуникации 
Аэропорт связан с городами Апатиты и Кировском пригородным маршрутом автобуса № 130 «улица Олимпийская — Аэропорт „Хибины“».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта
 Аэропорт Кировск-Апатиты в справочнике Aviapages.ru
 Авиакомпания «Руслайн» возобновляет авиарейсы из аэропорта «Хибины»

Аэропорты Апатитов
Транспорт Апатитов
Закрытые военные аэродромы России